Уруша́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Ана Урушадзе (* 1990) — грузинська сценаристка і кінорежисерка, дочка Зази Урушадзе.
 Заза Урушадзе (1965—2019) — грузинський кінорежисер, продюсер і сценарист, син Рамаза Урушадзе.
 Рамаз Урушадзе (1939—2012) — грузинський радянський футболіст, воротар.

Грузинські прізвища